Nhandeara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nhandeara (ort), São Paulo, 
 Nhandeara (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar